Trianon se refere a:

Trianon - nome de dois palácios em Versalhes, França
Grand Trianon (1687-), castelo dentro do parque do Palácio de Versalhes;
Petit Trianon (1750-), domínio do parque do Palácio de Versalhes;
Trianon - um parque na cidade de São Paulo, oficialmente Parque Tenente Siqueira Campos.
Teatro Municipal Trianon - um teatro em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro

Desambiguação